Plusieurs batailles portent le nom de Bataille de Monterotondo :

 Bataille de Monterotondo (1867) 
 Bataille de Monterotondo (1943)